Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 18 апреля 2010 года в небольшом люксембургском городе Кокельшойере и Ереване (Армения). Победители групп получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2011 года.

9 мая 2009 года на конгрессе ИИХФ в Берне во время чемпионата мира в ТОП-дивизионе было решено, что впервые за всю историю III-го дивизиона команды будут разделены на две группы. Первоначально планировалось, что матчи группы А пройдут в Афинах. Но 5 февраля 2010 года было принято решение о переносе игр группы А III-го дивизиона в Люксембург, поскольку Греческая хоккейная федерация заявила что, в связи с финансовыми проблемами, не сможет принять чемпионат.

Уже после турнира Сборная Армении была дисквалифицирована из-за вопроса, связанного с участиям игроков, не имеющих права выступать за сборную Армении. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0.

Арены 

Матчи чемпионата в группе А прошли на ледовой арене «Кокельшойер».

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — три из Европы, четыре из Азии и одна из Африки. Сборные КНДР и ЮАР пришли из второго дивизиона, сборная ОАЭ дебютировала на турнире, сборная Армении вернулась в третий дивизион впервые с 2006 года, остальные команды пришли с прошлого турнира третьего дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Кевин Келли
 Защитник:  Франциск Шёнс
 Нападающий:  Марк Моррисон

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Орестис Тилиос
  Марк Моррисон
  Франциск Шёнс
  Юма Аль-Дахери

Группа В

Предварительный этап 

Время местное (UTC+4).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+4).

Финал 

Время местное (UTC+4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Люксембурге
Чемпионаты мира в Армении
Чемпионаты мира в Люксембурге
Международные спортивные соревнования в Ереване